Zestawienie wyników indywidualnych osiąganych przez zawodniczki w konkursach Pucharu Świata w narciarstwie dowolnym.

Legenda 
MŚ - Mistrzostwa Świata - skrót przy flagach
DF - Nie ukończyła
DS - Zawodniczka została zgłoszona do biegu, ale w nim nie wystartowała
DQ - Zdyskwalifikowana
AE - Skoki akrobatyczne - skrót przy flagach
MO - Jazda po muldach - skrót przy flagach
DM - Jazda po muldach podwójnych - skrót przy flagach
SX - Skicross - skrót przy flagach
HP - Half-pipe - skrót przy flagach
SS - Slopestyle - skrót przy flagach

Linki zewnętrzne 
 Narciarstwo dowolne na stronie FIS

2013 w sportach zimowych
Puchar Świata w narciarstwie dowolnym